Ribeirão Branco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribeirão Branco (ort), São Paulo, 
 Ribeirão Branco (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar